Санджа́р ()

Персоналии
 Ахмад Санджар (1084/1086 — 8 мая 1157) — султан Сельджукской империи с 1118 по 1153 год из династии Сельджукидов.
 Санджар аль-Халаби (ум. 1293) — влиятельный мамлюкский эмир.
 Санджар, Азиз (род. 1946) — турецкий и американский учёный-биохимик.
 Санджар, Митхат (род. 1963) — турецкий юрист и политик.
Топоним
  — деревня в Иране.